В одиночному розряді тенісного турніру Eckerd Tennis Open 1974, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1974, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Керрі Мелвілл 6-0, 6-1.

Сіяні гравчині 

 Кріс Еверт (Переможниця)
 Івонн Гулагонг (півфінал)
 Керрі Мелвілл (фінал)
 Ольга Морозова (чвертьфінал)

 Джулі Гелдман (2-ге коло)
 Гелен Гурлей (чвертьфінал)
 Бетті Стеве (чвертьфінал)
 Лора Дюпон (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Eckerd Open
Тур WTA 1974